El término Puente romano puede hacer referencia a:

En forma genérica a los diversos puentes construidos por los romanos,
El Puente romano o Puente Viejo de Córdoba, España.
El Puente romano de Cangas de Onís, España.
El Puente romano de Mérida, España.
El Puente romano o Puente Mayor del Tormes de Salamanca, España.                                  Puente constaba de varios arcos semicirculares que destacaban sobre pilares